Plaats in Indonesië
 Tegal Rejo (Margo Tabir), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
 Tegal Rejo (Medan Perjuangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Tegal Rejo (Belitang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tegal Rejo (Tugu Mulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Tegalrejo, doorverwijspagina